Carlo Della Casa – storico italiano
Costantino Della Casa – giornalista italiano
Giovanni Della Casa – scrittore italiano del XVI secolo
Lisa Della Casa – soprano svizzero
Roberto Della Casa – attore italiano
Steve Della Casa – critico cinematografico italiano

Pagine correlate
Dellacasa